El Piñal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Piñal, Puebla, Jalpan, 
 El Piñal, Chiapas, Chilón, 
 El Piñal, Guerrero, Ayutla de los Libres, 

Robotskapade Mexikoförgreningar